Суперкубок Албанії з футболу 1990 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 січня 1991 року між чемпіоном Албанії Динамо (Тирана) та переможцем кубку Фламуртарі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

1990
Албанія